La regina dei ladri (Kate Plus Ten) – romanzo di Edgar Wallace del 1917
Il treno scomparso (Kate Plus Ten) – film del 1938 diretto da Reginald Denham